Pradelles (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Pradelles (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais